águabranquense – abitanti di Água Branca (Alagoas)
águabranquense – abitanti di Água Branca (Piauí)